Physospermum angelicifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Physospermum angelicifolium ingår i släktet Physospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angelicifolium